Own It – album di Francesca Battistelli del 2018
 Own It – singolo di Stormzy del 2019
 Own It – singolo di Rico Nasty del 2020